Botnet – sieć botów nadzorujących kanał IRC
 Botnet – sieć komputerów-zombie służąca do różnych nadużyć